Leverett (Illinois)
Leverett (Massachusetts)
Leverett (Mississippi)
Glacier Leverett